Elliot Stabler é um personagem fictício da série americana Law & Order: Special Victims Unit. Ele é interpretado por Christopher Meloni.

Ligações externas 
Perfil do personagem no IMDB 

Personagens de Law & Order: Special Victims Unit